Алту-Лонга () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пиауи. Составная часть мезорегиона Северо-центральная часть штата Пиауи. Входит в экономико-статистический микрорегион Кампу-Майор. Население составляет  13 646 человек на 2010 год. Занимает площадь 1 737,836 км². Плотность населения — 7,85 чел./км².

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население муниципалитета составляет:

По данным оценки 2016 года население муниципалитета составляет 14 006 жителей.

История
Город основан в 1938 году.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 18.232.259,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 1.538,59 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,580 (данные: Программа развития ООН).

Ссылки 
IBGE Cidades
Confederação Nacional de Municípios (CNM)

Примечания

Муниципалитеты штата Пиауи